Kohlbauer ist der Familienname folgender Personen:

 Leo Kohlbauer (* 1987), österreichischer Politiker (FPÖ), Landtagsabgeordneter
 Martin Kohlbauer (* 1956), österreichischer Architekt

Kohlbauer ist der Ortsname von:
 Kohlbauer (Gemeinde Unterach), Ortsteil von Unterach am Attersee, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich